Als Flughafen Richmond werden bezeichnet:

in den Vereinigten Staaten:
 Richmond International Airport im Bundesstaat Virginia
 Richmond Airport (Rhode Island) im Bundesstaat Rhode Island
 Richmond Field im Bundesstaat Michigan
 Richmond Municipal Airport im Bundesstaat Indiana

in Australien:
 Richmond Airport (Queensland)